

Cinema 
 Il demone – film del 1911 diretto da Giovanni Vitrotti

Letteratura 
 Il Demone – poema di Michail Jur'evič Lermontov del 1841
 Il demone (Running with the Demon) – romanzo di Terry Brooks del 1997
 Magdeburg - Il demone – romanzo di Alan D. Altieri del 2007

Musica 
 Il Demone – opera lirica di Anton Grigor'evič Rubinštejn

Pagine correlate 
Demone (disambigua)